Il doppio del torneo di tennis South African Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Kevin Curren e David Pate che hanno battuto in finale Eric Korita e Brad Pearce 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Guy Forget /  Christo van Rensburg (primo turno)
 Kevin Curren /  David Pate (campioni)

 Pat Cash /  Jakob Hlasek (semifinali)
 Rick Leach /  Tim Pawsat (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South African Open 1987